Die Grönländische Fußballmeisterschaft 2012 war die 50. Spielzeit der Grönländischen Fußballmeisterschaft.

Meister wurde zum achten Mal B-67 Nuuk.

Teilnehmer 

Von folgenden Mannschaften ist die Teilnahme an der Meisterschaft bekannt. Teilnehmer der Schlussrunde sind fett.
 UB-83 Upernavik
 FC Malamuk Uummannaq
 G-44 Qeqertarsuaq
 N-48 Ilulissat
 Kugsak-45 Qasigiannguit
 SAK Sisimiut
 B-67 Nuuk
 N-85 Narsaq
 Nagtoralik Paamiut
 K-33 Qaqortoq
 Siuteroĸ Nanortalik
 Eĸaluk-54 Tasiusaq
 ATA Tasiilaq

Modus 
Die Mannschaften wurden für die Qualifikationsrunde in fünf Gruppen eingeteilt und die besten neun qualifizierten sich für die Schlussrunde. Nur eine der Qualifikationsgruppen ist überliefert. Gastgeber N-48 Ilulissat war automatisch qualifiziert. Wie im Vorjahr nahmen zehn Mannschaften an der Schlussrunde teil. Diese wurden wie üblich in zwei Gruppen eingeteilt. Anschließend folgte die Halbfinals. Platzierungsspiele wurden erstmals seit Jahrzehnten nicht durchgeführt.

Ergebnisse

Qualifikationsrunde

Nordgrönland 
Der FC Malamuk Uummannaq und UB-83 Upernavik qualifizierten sich für die Schlussrunde.

Diskobucht 
G-44 Qeqertarsuaq und Kugsak-45 Qasigiannguit qualifizierten sich für die Schlussrunde.

Mittelgrönland 
B-67 Nuuk und SAK Sisimiut qualifizierten sich für die Schlussrunde.

Südgrönland

Ostgrönland 
ATA Tasiilaq qualifizierte sich für die Schlussrunde.

Schlussrunde

Vorrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Karel Stokkermans: Grönländische Fußballmeisterschaft 2012. RSSSF.

2012
Fußballsaison 2012
Sportveranstaltung in Ilulissat